Ирамуко има више значења:

 Ирамуко (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ирамуко (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ирамуко (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику